

Presentación previa 
Andrés Molteni y Guido Pella eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Julio Peralta y Hans Podlipnik ganaron el título tras derrotar en la final Facundo Bagnis y Máximo González.

Cabeza de serie 

  Julio Peralta /  Hans Podlipnik (Campeones)
  Facundo Bagnis /  Máximo González ''(Finalistas)

  Guilherme Clezar /  Rogério Dutra Silva ''(Semifinales)
  Alessandro Giannessi /  Gianluca Naso ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Santiago 2016